Horvátország
Koločep, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Koločep sziget az Elafiti-szigetcsoportban, az Adriai-tengerben